Э́дгарс Ри́хтерс (; род. 6 июня 1887 года в Риге, Российская империя — ум. ?), известный также как Эдгар Рихтер — латвийский спортсмен-велогонщик.

Биография, карьера 
Выступал в составе елгавского велоклуба «Unions Jelgava».

В 1912 году принимал участие в летних Олимпийских играх в Стокгольме, где выступал от Российской империи в шоссейных гонках на дистанции 320 километров (в индивидуальной и командной группах). Призовых мест не занял.

Дальнейшая судьба спортсмена неизвестна.

Примечания 

Велогонщики России
Велогонщики Латвии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1912 года